Velika nagrada Brazilije 1992 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1992. Odvijala se je 5. aprila 1992.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Renault
| 71
| 1:36:51,856
| 1
| 10
|-
! 2
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 71
| + 29,330 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 19
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 70
| +1 krog
| 5
| 4
|-
! 4
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 70
| +1 krog
| 6
| 3
|-
! 5
| 28
|  Ivan Capelli
| Ferrari
| 70
| +1 krog
| 11
| 2
|-
! 6
| 9
|  Michele Alboreto
| Footwork-Mugen-Honda
| 70
| +1 krog
| 14
| 1
|-
! 7
| 24
|  Gianni Morbidelli
| Minardi-Lamborghini
| 69
| +2 kroga
| 23
|
|-
! 8
| 21
|  Jyrki Järvilehto
| Dallara-Ferrari
| 69
| +2 kroga
| 16
|
|-
! 9
| 30
|  Ukjo Katajama
| Larrousse-Lamborghini
| 68
| +3 krogi
| 25
|
|-
! 10
| 11
|  Mika Häkkinen
| Lotus-Ford
| 67
| +4 krogi
| 24
|
|-
! Ods
| 15
|  Gabriele Tarquini
| Fondmetal-Ford
| 62
| Motor
| 19
|
|-
! Ods
| 16
|  Karl Wendlinger
| March-Ilmor
| 55
| Sklopka
| 9
|
|-
! Ods
| 23
|  Christian Fittipaldi
| Minardi-Lamborghini
| 54
| Menjalnik
| 20
|
|-
! Ods
| 3
|  Olivier Grouillard
| Tyrrell-Ilmor
| 52
| Motor
| 17
|
|-
! Ods
| 26
|  Érik Comas
| Ligier-Renault
| 42
| Menjalnik
| 15
|
|-
! Ods
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Ford
| 36
| Zavrten
| 26
|
|-
! Ods
| 25
|  Thierry Boutsen
| Ligier-Renault
| 36
| Trčenje
| 10
|
|-
! Ods
| 33
|  Maurício Gugelmin
| Jordan-Yamaha
| 36
| Menjalnik
| 21
|
|-
! Ods
| 20
|  Martin Brundle
| Benetton-Ford
| 30
| Trčenje
| 7
|
|-
! Ods
| 22
|  Pierluigi Martini
| Dallara-Ferrari
| 24
| Sklopka
| 8
|
|-
! Ods
| 29
|  Bertrand Gachot
| Larrousse-Lamborghini
| 23
| Vzmetenje
| 18
|
|-
! Ods
| 4
|  Andrea de Cesaris
| Tyrrell-Ilmor
| 21
| Motor
| 13
|
|-
! Ods
| 1
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 17
| Motor
| 3
|
|-
! Ods
| 2
|  Gerhard Berger
| McLaren-Honda
| 4
| El. sistem
| 4
|
|-
! Ods
| 10
|  Aguri Suzuki
| Footwork-Mugen-Honda
| 2
| Motor
| 22
|
|-
! Ods
| 32
|  Stefano Modena
| Jordan-Yamaha
| 1
| Menjalnik
| 12
|
|-
! DNQ
| 14
|  Andrea Chiesa
| Fondmetal-Ford
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 17
|  Paul Belmondo
| March-Ilmor
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 7
|  Eric van de Poele
| Brabham-Judd
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 8
|  Giovanna Amati
| Brabham-Judd
|  
|  
|  
|-
! DNPQ
| 34
|  Roberto Moreno
| Moda-Judd
|  
|  
|  
|
|}

Formula 1 sezona 1992
1992